Armando Biagetti – vero nome di Armando Stula, cantante, attore e pittore
 Biagio Biagetti – pittore
 Giuliano Biagetti – regista
 Paolo Biagetti – scenografo
 Ubaldo Biagetti – calciatore